Tved Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Tved Sogn (Svendborg Kommune)
 Tved Sogn (Syddjurs Kommune)
 Tved Sogn (Thisted Kommune)